Охотничья вышка — сооружение для охоты из засады. Обычно на опушках леса сооружают специальные прикормочные площадки, либо распахивают и засевают зерновыми культурами поля, около которых строят вышку. Вышки применяются, как правило, для охоты на копытных. Следует отличать от наблюдательной вышки, применяемой для мониторинга диких животных на охраняемых природных территориях.

Устройство 
Стандартная охотничья вышка представляет собой лабаз со стенами и крышей. Крыша - обязательный элемент конструкции, а стены могут быть минимизированы в зависимости от климатических условий. Угловые опоры традиционно устанавливаются в количестве четырех штук. Пологая лестница, как правило, устанавливается с боковой стороны.

Виды вышек 

Существует множество вариаций данного сооружения. Охотничья вышка может быть стационарная или переносная. Стационарные вышки оборудуются силами охотхозяйств и представляют собой крепкие деревянные сооружения, в которых можно не только долгое время ожидать прихода зверя, но заночевать при необходимости, переждать ненастье. В странах Европы популярностью пользуются передвижные вышки. Переносная охотничья площадка Tree Stand (тристенд) или дословно - древостой, обозначает охотничью площадку с сидушкой, а чаще без нее, устанавливаемую на дереве. На тристенде охотник, как правило, стоя или сидя ждет трофей, стреляет или ведет скрытое наблюдение. Изначально тристенд был сконструирован и использован любителями для охоты с луком. Большая площадка тристенда позволяет на охоте с луком стоя растянуть лук и стрелять практически под собой, так как она обеспечивает максимально возможную для лучника зону обстрела. Отдельным типом вышки является засидка, или скрадок. Простейший вариант - прибитые к двум деревьям жердочки-ступеньки, а сверху - сиденье для охотника.

Законодательный статус 
При соблюдении действующих правил охоты, применение вышек в Российской Федерации не противоречит законодательству. В Беларуси данный способ также является разрешённым.

Общественное мнение 
В то же время, активистами ведется кампания по уничтожению охотничьих вышек. В интернете распространяются инструкции о том, как правильно обнаруживать и уничтожать эти сооружения.

Примечания 

Охотничьи здания и сооружения
Башни